Aeschi, commune suisse du canton de Soleure ;
 Aeschi bei Spiez, commune suisse du canton de Berne.

 Thomas Aeschi, homme politique suisse.

Voir aussi 
 

Homonymie de toponyme